Torgeir Børven (Øystese, 3 december 1991) is een Noors voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij verruilde begin 2017 FC Twente voor SK Brann.

Clubcarrière 
Geboren in Øystese doorliep Børven het Toppidrettsgymnaset i Telemark in Skien, waarvandaan hij in de jeugd van Odd Grenland kwam. Børven debuteerde voor Odd Grenland in de Tippeligaen op 28 september 2009 tegen SK Brann. In drie seizoenen maakte hij 24 doelpunten in 61 competitiewedstrijden. Op 17 augustus 2012 werd hij voor een half miljoen euro verkocht aan reeksgenoot Vålerenga IF. In zijn eerste halfjaar bij Vålerenga IF wist hij twee doelpunten te scoren in tien duels. In 2013 was hij in 29 competitiewedstrijden negenmaal trefzeker.

Op 1 januari 2014 verkaste Børven naar FC Twente in Nederland, waar hij een contract tekende tot juli 2018. In tweeënhalf jaar wist Børven niet door te breken bij de Tukkers, mede door een heupblessure die hem in het seizoen 2015/16 langdurig aan de kant hield. Hij scoorde vier doelpunten, waarvan twee in één wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade op 12 april 2014.

In augustus 2016 werd Børven door FC Twente tot januari 2017 verhuurd met een optie tot koop aan SK Brann. Die optie werd niet gelicht en op 31 januari 2017 werd zijn contract bij FC Twente ontbonden. Een paar dagen later keerde hij terug bij SK Brann.

In 2019 ging Børven spelen voor Rosenborg BK.

Op 30 september 2020 werd bekend dat Børven een contract voor 2 jaar heeft getekend bij het Turkse Ankaragücü.

Interlandcarrière 
Børven maakte in negen interlands één doelpunten in het Noors voetbalelftal onder 21. Hij kwam ook tweemaal uit voor Noorwegen -23.

Spelersstatistieken 

Noors voetballer